El Circuit de Motegi (llegit Motegui), Twin Ring Motegi, és un circuit localitzat a Motegi, Prefectura de Tochigi, Japó. El seu nom Twin Ring prové del fet que està format per dos traçats: un circuit oval de 2,493 quilòmetres i un circuit de carretera de 4,8 quilòmetres.

Història 
El circuit va ser inaugurat el 1997 i és propietat d'Honda. El circuit oval és l'únic del seu tipus al Japó. El 28 de març de 1998 fou seu de la prova inaugural de la CART. Les proves de CART es continuaren celebrant entre 1998 i 2002. Des del 2003, recull proves de l'Indy Racing League. A més va ser seu d'una prova d'exhibició de la NASCAR el 1998.

En el circuit de carretera de 4,8 km s'hi disputen habitualment curses del Campionat del Món de motociclisme, així com altres curses locals com la Formula Nippon, Super GT i Super Taikyu.

Enllaços externs 

 Twin Ring Motegi
 Twin Ring Motegi a Trackpedia 
 Vista de satèl·lit a Google Maps

Motegui
Motegui
Motegui
Prefectura de Tochigi